Klaus Vieweg ist der Name folgender Personen:

* Klaus Vieweg (Journalist) (* 1930), deutscher Journalist 
 Klaus Vieweg (Rechtswissenschaftler) (* 1951), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Klaus Vieweg (Philosoph) (* 1953), deutscher Philosoph